Осада Эде́ссы имела место с 28 ноября по 24 декабря 1144 года и завершилась захватом столицы Эдесского графства войсками атабека Алеппо и Мосула Занги. Падение города стало поводом ко Второму крестовому походу.

Графство было первым из государств крестоносцев, созданных по итогам Первого крестового похода. При этом оно было самым северным, самым слабым и наименее заселенным, и поэтому было объектом частых нападений из соседних мусульманских государств Артукидов и Данишмендидов. Граф Балдуин II и будущий граф Жослен I были взяты в плен после поражения в битве при Харране в 1104 году. Жослен I был пленён во второй раз в 1122 году. Эдесса смогла восстановиться после битвы при Аазазе (1125), но Жослен I был убит в бою в 1131 году. Его преемник Жослен II был вынужден заключить союз с Византией, но в 1143 году умерли византийский император Иоанн II Комнин и король Иерусалима Фульк. Иоанну II наследовал его сын Мануил I Комнин, который вступил в борьбу за престол со своими старшими братьями, в то время как Фульку наследовала его жена Мелисенда Иерусалимская и сын Балдуин III. Жослен II также поссорился с графом Триполи Раймундом II и князем Антиохии Раймундом, оставив графство Эдесса без союзников.

Осада 
В 1144 году Жослен II смог заключить союз с Кара-Арсланом, артукидским правителем Диярбакыра, чтобы противостоять растущей мощи атабека Алеппо и Мосула Занги. Жослен II вышел из Эдессы с почти всей своей армией для поддержки Кара-Арслан против Алеппо. Занги, уже искавший возможности воспользоваться смертью Фулька, поспешил на север для осады Эдессы и прибыл под стены города 28 ноября. Город был извещён о его прибытии и подготовлен к осаде, но мало что мог сделать, в то время как Жослен II и армия были в походе.

Оборону города возглавили католический архиепископ Гуго II, армянской епископ Иоанн и яковитский епископ Василий. Иоанн и Василий заверили, что ни один из местных христиан не перебежит к Занги. Когда Жослен II узнал об осаде, он привел свою армию к Тель-Баширу, зная, что не сможет противостоять Занги без помощи других государств крестоносцев. Королева Мелисенда Иерусалимская откликнулись на призыв Жослена II, отправив войско во главе с Манассе Иержем, Филиппом де Милли и Элинаном де Бюр. Раймунд Антиохийский проигнорировал призыв о помощи, а его армия уже была занята в боевых действиях против Византийской империи в Киликии.

Занги окружил город, зная о его беззащитности. Он построил осадные машины и начали подкапывать стены, в то время как его войска получили курдские и туркменские подкрепления. Жители Эдессы сопротивлялись столько, сколько могли, но у них не было никакого опыта в противодействии осаде. Часть стены возле Часовых ворот рухнула 24 декабря. Войска Занги бросились в пролом, убивая всех, кто был не в состоянии бежать в Цитадель Маниака. Тысячи жителей были убиты или растоптаны в панике, в том числе архиепископ Гуго. Занги приказал своим людям остановить резню. Коренным христианам было разрешено жить свободно. Цитадель была сдана 26 декабря. Один из командиров Занги, Зайн ад-Дин Али Кучук, был назначен губернатором, в то время как епископ Василий, по-видимому, готовый признать свою лояльность новым властям, был признан лидером христианского населения.

Последствия 
В январе 1145 года Занги захватил Суруч и осадил Биреджик, но иерусалимская армия, наконец, прибыла на помощь Жослену. Занги также получил вести о неприятностях в Мосуле и бросился возвращать город под свой контроль. Он не стал атаковать остальную территорию Эдесского графства или Антиохии, как опасались. Жослен II продолжил править остатками графства к западу от Евфрата из Тель-Башира, но постепенно и эта территория была захвачена мусульманами или продана византийцам.

Занги был убит своим рабом в 1146 году во время осады Калат-Джабара, и в Алеппо ему наследовал его сын Нур ад-Дин. Жослен II попытался вернуть Эдессу после убийства Занги и в октябре 1146 года отбил всё, кроме цитадели. Тем не менее, он не получил помощи от других государств крестоносцев, и его авантюра была пресечена Нур ад-Дином в ноябре того же года. Жослен II, опасаясь за безопасность армян-христиан города, попытался пробить коридор в рядах Нур ад-Дина, через который местные жители могли бежать из города. Однако попытка Жослена провалилась, а войска Нур ад-Дина вырезали бегущих армян и обратили оставшихся в живых в рабство.

К этому времени новости о падении Эдессы дошли до Европы, и Раймунд Антиохийский уже направил делегацию к папе Евгению III. 1 декабря 1145 года папа римский издал буллу Quantum praedecessores с призывом ко Второму крестовому походу. Это поход возглавили Людовик VII, король Франции, и император Конрад III, но он закончился катастрофой, а Эдессу взять крестоносцам не удалось.

Литература

См. также 
 Крестовые походы

Сражения по алфавиту
Сражения Крестовых походов
Эдесское графство
Осады 1144 года
Сражения с участием Зангидов